Das Hoftheater Braunschweig befand sich
 bis 1861 im Opernhaus am Hagenmarkt
 ab 1861 im Staatstheater Braunschweig